Aloni est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Aloni (né en 1929), footballeur franco-italien ;  
 Maria Aloni (née en 1969), logicienne et philosophe du langage italienne ;  
 Michael Aloni (né en 1984), acteur et réalisateur israélien ;  
 Miri Aloni (née en 1949), chanteuse israélienne de variété ;
 Nissim Aloni (1926-1998), dramaturge et écrivain israélien ;
 Shulamit Aloni (1928-2014), femme politique israélienne ;
 Udi Aloni (né en 1959), réalisateur, écrivain et artiste visuel américano-israélien.